Артур Уинн:
 Уинн, Артур (, 1862—1945) — изобретатель кроссворда
 Уинн, Артур (, 1910—2001) — британский чиновник и советский агент